Enchantress – film del 2011 diretto da Ian Lewis
 Incantatrice (Enchantress) – personaggio DC Comics
 Incantatrice (Enchantress) – personaggio Marvel Comics
 HMS Enchantress – nave da guerra britannica
 Enchantress Island – isola del Canada

Pagine correlate 
The Enchantress